Nanilla är ett släkte av skalbaggar. Nanilla ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Nanilla